Black Caesar (film), een Amerikaanse film uit 1973
Black Caesar (piraat), een piraat van Haïtiaanse afkomst